Toponímia:
 Murillo (Colòmbia), municipi del departament de Tolima (Colòmbia) 
 Murillo el Cuende, municipi de Navarra a la comarca de Ribera Arga-Aragón 
 Murillo de Río Leza, municipi de la Rioja, a la regió de la Rioja Mitjana 
 Murillo el Fruto, municipi de Navarra a la comarca de Ribera Arga-Aragón 
 Cine Murillo antic nom del Cine Spring, sala de cinema al Passeig de la Bonanova del Barri de Sarrià (Barcelona)
 Província de Pedro Domingo Murillo, província del Departament de La Paz a Bolívia amb capital a Palca
 Biografies:
 Agustí Murillo Barberà (Castelló, Ribera Alta, 1972), pilotaire valencià 
 Ander Murillo García (Sant Sebastià, 1983), futbolista basc 
 Andreu Murillo Tudurí (Maó, 1930), historiador menorquí 
 Dolors Murillo i Cabré (1960), advocada i política catalana
 Bartolomé Murillo Pascual (Barcelona, 1923 - Igualada, 2012), jugador de futbol que ocupava la demarcació de davanter 
 Joaquín Murillo Pascual (Barcelona, 1932 - Saragossa, 2009), jugador de futbol que ocupava la demarcació de davanter 
 Josep Murillo i Mombrú (Sant Cugat del Vallès, 1881 - l'Havana, 1953), polític i farmacèutic català 
 Roser Murillo i Ribera (Canet de Mar, 1979), cantant i presentadora catalana
 Bartolomé Esteban Murillo (Sevilla, 1617 - Cadis, 1682), pintor andalús 
 Domingo Moriones i Murillo (Leache, Navarra, 1823 - Madrid, 1881), militar espanyol 
 Edwin Arturo Congo Murillo (Bogotà, 1976), futbolista internacional colombià